Audrina – amerykański program telewizyjny typu reality show. Premierowy odcinek został wyemitowany 17 kwietnia 2011 roku na antenie VH1. Po raz ostatni pojawił się 19 czerwca 2011 roku. W Polsce pojawił się 3 lipca 2011 roku na kanale MTV Polska.

Program opowiada o prywatnym i profesjonalnym życiu Audriny Patridge, gwiazdy popularnych Wzgórz Hollywood oraz jej rodziny.

Spis odcinków

Przypisy 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show
Programy telewizyjne